„Кантора Митрани“ е български криминален сериал от 2012 година на ТВ7. Сериалът е първият адвокатски сериал в България. Режисьори на сериала са Александър Косев, Станислав Тодоров-Роги и Виктор Божинов. Сценаристи са Добромир Байчев, Ивайла Радулова и Симон Еди Шварц. Оператори са Григор Кумитски и Антон Бакарски.

Сюжет 
Действието проследява историята на слепия адвокат Берто Митрани (Любомир Младенов), който се заема с разрешаването на трудни случаи. Негови помощници са младия му асистент Борис Видолов (Атанас Михайлов) и току-що завършилата студентка на Митрани Милена Хаджийска (Ралица Паскалева). Секретарка на Митрани е г-жа Табакова (Меглена Караламбова).

Сериалът се излъчва от 25 април до 6 юни 2012 г. всяка сряда и петък от 20:00 часа.

Епизоди 
 Епизод 1 – Късо съединение
 Епизод 2 – Пръстенът
 Епизод 3 – Близнаците
 Епизод 4 – Охранителите
 Епизод 5 – Про боно
 Епизод 6 – Папагалът
 Епизод 7 – Нотариусите
 Епизод 8 – Почти семейна история
 Епизод 9 – Бяла захар и черна магия
 Епизод 10 – Пруско синьо
 Епизод 11 – Най-малко общо кратно
 Епизод 12 – Зелен коридор

Актьорски състав

Външни препратки 
 „Кантора Митрани“ в bgtime.tv
 „Кантора Митрани“ в cinefish.bg

Български сериали
Български филми
Български филми от 2012 година
Български драми
Български криминални филми